Дания на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 18 спортсменами в четырёх видах спорта.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

Кёрлинг 

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Итоговое место — 7
Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Итоговое место — 5

Конькобежный спорт 

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

Сноубординг 

 Бордеркросс

Фристайл 

 Ски-кросс

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Дании в 2010 году